Bootstrapping (von  ‚Stiefelriemen‘, ‚Stiefelschlaufe‘) steht für:
 Bootstrapping (Elektrotechnik), eine elektrische Schaltung für Verstärker
 Bootstrapping (Informatik), ein Prozess, der aus einem einfachen System ein komplexeres aktiviert
 Bootstrapping (Programmierung), ein Prozess, mit einfachen Entwicklungswerkzeugen mächtigere zu entwickeln
 Bootstrapping (Statistik), eine Methode des Resamplings von Statistiken
 Bootstrapping (Syntaktik), ein Konzept zum Sprechenlernen von Kindern in der Sprachwissenschaft oder Linguistik
 Bootstrapping (Zinsen), ein Verfahren zur Ermittlung von risikofreien Zinssätzen
 Bootstrapping, eine Unternehmensgründung mit Selbstfinanzierung, siehe Finanzierung#Selbstfinanzierung

Bootstrap steht für:
 Bootstrap (Framework), freies Frontend-CSS-Framework

Siehe auch: